Les Six morceaux pour piano, 19, de Piotr Ilitch Tchaïkovski, furent composés au cours de l'automne de 1873.

Structure 

 Rêverie du soir
 Scherzo humoristique
 Feuillet d'album
 Nocturne
 Capriccioso
 Thème original et variations

Liens externes

Références 

Œuvre de Piotr Ilitch Tchaïkovski
Œuvre pour piano